Алмежел () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Вледая.
 Алмежел () — село в Румунії, у повіті Долж. Адміністративно підпорядковується місту Філіаші.